Lis nebo LIS má více významů:


LIS 
 LIS – zkratka pro Leteckou informační službu
 LIS – IATA kód pro letiště Lisabon

Lis 
 Lis – zkratka měsíce listopad

 příjmení
 Ladislav Lis (1926–2000) – český politik

 sídla
 Lis (město) – město v Albánii

lis 
 lis – stroj vyvíjející statický tlak
 hydraulický lis – k vytváření tlaku využívá vlastností kapaliny
 tiskařský lis – používá se pro tisk knih
 vstřikovací lis – používá se pro zpracování plastů 
 mazací lis – pomocné zařízení parního stroje zajišťující mazání částí, které jsou ve styku s tlakovou parou; také přenosná tlaková maznice.

Odkazy

Externí odkazy